Fabio De Luigi (11 ottobre 1967) attore e comico italiano. 
Giuseppe De Luigi (1908-1982) pittore italiano.
Guido De Luigi (17 febbraio 1963) pallavolista italiano.
Marco De Luigi (21 marzo 1978) calciatore sammarinese.
Attilio De Luigi (1814-1853) patriota italiano.
Mario Deluigi  (1901-1978) pittore italiano.